Ай-Тодор () — мис на півдні Криму, за 8,5 км на північний захід від Ялти. Замикає із заходу Ялтинську бухту.
 Гора Малий Ай-Тодор — невелика гостра гірська вершина в Криму.
 Ай-Тодор (річка), Ай-Тодор — річка в Україні, на Кримському півострові.
 Ай-Тодор — зникле село Бахчисарайського району Тернівської сільської ради, розселено в 1969 році при будівництві водосховища.